Time-Shift steht für:
 Zeitversetztes Fernsehen, Funktion bei der Aufnahme von Fernsehsendungen
 TimeShift, Computerspiel
 Time-Shift (Messverfahren), lasergestütztes Messverfahren